Бросок (фильм, 1981), фильм производства СССР
 Бросок (фильм, 1991), фильм производства США